Julian Jan Auleytner – polski fizyk
 Julian Marian Auleytner – polski politolog i ekonomista